Juromenha - freguesia portuguesa cujo também chamada Nossa Senhora do Loreto
 Santuário da Santa Casa de Loreto - lugar de peregrinação católico situado no município italiano de Loreto
 Igreja do Loreto - igreja em Lisboa, Portugal